Королевский медицинский институт является одним из двух, вместе с Институтом народной медицины, медицинских учебных заведений Бутана. Институт был создан в Тхимпху в 1974 году, в нём работают дипломированные врачи, медицинские сёстры и фельдшеры.

В 1998 году институт получил премию Всемирной организации здравоохранения за успехи в оказании первой медицинской помощи. Инфраструктура здравоохранения в Бутане в последние годы постоянно повышается, растёт количество медицинского персонала, по состоянию на 2005 год в Бутане на 1000 жителей было 2 врача. Институт не обучает врачей, поэтому они проходят образование в Бангладеш, Индии, Шри-Ланке и Мьянме по программе MBBS.

Курсы 

В институте проходят подготовку ассистенты акушеров и медсестёр, которые в дальнейшем имеют возможность получить степень бакалавра. Студенты, окончившие курсы, могут подать заявку на получение последипломного образования в Австралии.

Каждые два года в институте проводятся курсы, на которых предоставляют базовые знания по фармакологии, физиологии, анатомии и оказанию первой медицинской помощи.

В институте студенты имеют возможность получить образование в области физиотерапии, после чего они направляются на работу в разные районы страны.

Институт организовывает так называемые «поезда здоровья», которые оказывают медицинские услуги жителям различных районов Бутана. Они содержат стоматологический, офтальмологический, рентгеновский кабинеты и другие лаборатории.

Примечания 

Институты по алфавиту
Медицинские учебные заведения
Учебные заведения Бутана
Медицинские учреждения Бутана
Тхимпху
1974 год в Бутане
Учебные заведения, основанные в 1974 году